Гарен — французская фамилия, и топоним.

Персоналии 
 Гарен, Луи (1888—1959) — французский художник и иллюстратор.
 Гарен, Морис (1871—1957) — французский велогонщик.
 Гарен, Пьер (1925—1985) — французский актёр.
 Гарен, Фабрис (род. 1975) — французский футболист.

Топонимы 
 Гарен — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.